Porstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Porstjärnen (Skallsjö socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (7,1 ha)
Porstjärnen (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Porstjärnen (Borgviks socken, Värmland), sjö i Grums kommun,  (10,6 ha)
Porstjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Porstjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Porstjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Porstjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Porstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Porstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Porstjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn